Ruské příjmení Smirnov (také Smirnoff; ) pochází z výrazu смирный, který znamená „klidný, mírumilovný“. Má více nositelů:

 Alexej Jurjevič Smirnov (* 1951), ruský fyzik, spoluobjevitel Michejevova-Smirnovova-Wolfensteinova efektu
 Andrej Sergejevič Smirnov (* 1941), ruský sovětský herec a filmový režisér
 Dmitrij Nikolajevič Smirnov (* 1951), arcibiskup ruské pravoslavné církve, šéf patriarchální komise pro práva matky a dítěte
 Igor Nikolajevič Smirnov (* 1941), podněsterský politik ruské národnosti
 Ivan Vasiljevič Smirnov (1895–1956), ruské letecké eso
 Nikolaj Smirnov (1890–1933), ruský sovětský spisovatel
 Pjotr Smirnov (1831–1898), výrobce vodky Smirnoff
 Stanislav Konstantinovič Smirnov (* 1970), ruský matematik
 Valentin Alexandrovič Smirnov (1930–1992), sovětský kolchozník, hrdina socialistické práce (1976)
 Viktor Vasiljevič Smirnov (* 1933), ruský spisovatel
 Vladimir Smirnov (lyžař) (* 1964), kazašský lyžař
 Vladimir Smirnov (šermíř) (1954–1982), sovětský šermíř
 Vladimir Ivanovič Smirnov (1887–1974), ruský matematik
 Vladimir Michajlovič Smirnov (1887–1937), ruský bolševik

Smirnoff
 Smirnoff, značka ruské vodky
 Karin Smirnoff (1880–1973), finská spisovatelka a dramatička, dcera Augusta Strindberga
 Yakov Smirnoff (* 1951), americký komik ruského původu

Ruská příjmení